Rosto (Gibraltar) — prato típico de Gibraltar
O Rosto — filme de Ingmar Bergman
Jornal Rostos
Folha de rosto

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema